Collegio elettorale di Pontremoli – collegio elettorale del Regno di Sardegna
Collegio elettorale di Pontremoli – collegio elettorale del Regno d'Italia